

Codici 
 KHO – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Khoka Moya (Sudafrica)
 kho – codice ISO 639-3 della lingua khotanese

Altro 
 Kho Kharhi – personaggio DC Comics, Lanterna Verde del Settore 422
Kho – piatto della cucina vietnamita